Лаура Фрейзер (; 1889—1966) — американская женщина-скульптор и медальер; жена скульптора Джеймса Фрейзера.

Самостоятельно и вместе с мужем разрабатывала дизайн ряда монет США, в частности 50-центовую монету Oregon Trail Memorial half dollar. В 1931 году она стала победителем конкурса на проект новой 25-центовой монеты с Джорджем Вашингтоном на лицевой стороне, но её дизайн был проигнорирован секретарем казначейства Эндрю Меллоном, который выбрал дизайн Джона Флэнагана. Дизайн Лауры Фрейзер был использован значительно позже, в 1999 году, когда были выпущены памятные золотые пятидолларовые монеты.

Биография 
 

Родилась 14 сентября 1889 года в Чикаго, штат Иллинойс, в семье John Emil Fraser и Alice Tilton Gardin.

В раннем детстве Лаура проявила способности в моделировании фигуры, работая с глиной, её талант поощрялся матерью. Начальное образование получила в чикагской школе Morton Park school. Затем посещала школу в городе Rye, штат Нью-Йорк, позже училась в школах  Wadleigh School и Horace Mann School в Нью-Йорке, которые окончила в 1907 году.

После школьного образования некоторое время училась в Колумбийском университете, затем обучалась в Лиге студентов-художников Нью-Йорка с 1910 по 1912 годы. Здесь встретила Джеймса Фрейзера, за которого впоследствии вышла замуж.

За свою художественную карьеру выполняла как скульптурные композиции, так и работы, связанные с дизайном монет и медалей. Была удостоена многих наград, среди которых:
 National Arts Club Medal of Honor (1915), 
 Julia L. Shaw Prize (1919), 
 Saltus Gold Medal of the National Academy of Design (1924 и 1927), 
 Ager Prize of the National Association of Women Painters and Sculptors (1929), 
 Watrous Gold Medal of the National Academy of Design (1931).

В 1924 году Фрейзер была избрана в Национальную академию дизайна в качестве ассоциированного члена, став действительным академиком в 1931 году.

Умерла 13 августа 1966 года в городе Норуолк, штат Коннектикут. Похоронена рядом с мужем на кладбище Willowbrook Cemetery в Вестпорте, штат Коннектикут.

В музее National Cowboy & Western Heritage Museum, Оклахома-Сити, штат Оклахома, представлены гипсовые модели и личные вещи Лоры и Джеймса Фрейзер.

Литература 
 Gilbert, Dorothy B., "Who’s Who in American Art 1962", R.R. Bowker Company, New York, 1962.
 Rubenstein, Charlotte Streifer, "American Women Artists: from Early Indian Times to the Present", Avon Publishers, 1982.

Примечания

Ссылки 
 Laura Gardin Fraser
 Laura Gardin Fraser
 Laura Garden Fraser - American Sculptor

Выпускники Школы Хораса Манна
Художники США
Скульпторы США
Скульпторы XX века
Медальеры США